Серге́й Со́болев: Соболев, Сергей Александрович (род. 1982) — российский пианист.
 Соболев, Сергей Владиславович (род. 1961) — украинский политик.
 Соболев, Сергей Леонидович (1883—1954) — советский учёный-растениевод. 
 Соболев, Сергей Львович (1908—1989) — советский математик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Соболев, Сергей Михайлович (1900—1939) — советский партийный деятель. 
 Соболев, Сергей Степанович (1904—1980) — почвовед.